Het seizoen 2009/2010 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 76ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Leonardo, de opvolger van Carlo Ancelotti, eindigden de Rossoneri op de derde plaats in de eindrangschikking. In de UEFA Champions League verloor de club uit Milaan in de achtste finales van Manchester United.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Leonardo als derde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Leonardo uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia.

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Leonardo uitkwamen in de UEFA Champions League.

2010
Milan